

Олтон — місто, штат Іллінойс
 Олтон — місто, штат Індіана
 Олтон — місто, штат Айова
 Олтон — місто, штат Канзас
 Олтон — місто, штат Мен
 Олтон — місто, штат Міссурі
 Олтон — місто, штат Нью-Гемпшир
 Олтон — місто в окрузі Ідальго, штат Техас
 Олтон — місто, штат Юта
 Олтон — переписна місцевість, штат Нью-Гемпшир

 Олтон — місто в окрузі Лемб, штат Техас

Див. також 
 Алтон